Cattedrale di Nostra Signora dei Rimedi – cattedrale di Luanda
 Chiesa di Nostra Signora del Rimedio – chiesa di Genova
 Santuario di Nostra Signora del Rimedio – santuario di Orosei

Pagine correlate 

 Chiesa della Beata Vergine del Rimedio
 Chiesa della Madonna del Rimedio
 Chiesa di Santa Maria del Rimedio